Sinéad (irische Aussprache [], englische Aussprache []) ist ein weiblicher Vorname irischen Ursprungs. Er leitet sich ab von Siobhán und hat denselben hebräischen Ursprung wie Jeannette, Jana oder Johanna, was „der  ist gnädig“ bedeutet.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Sinéad Cusack (* 1948), irische Schauspielerin
 Sinead Farrelly (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Sinead Keenan (* 1977), irische Schauspielerin
 Sinead Kerr (* 1978), britische Eistänzerin
 Sinéad Matthews (* 1980), britische Schauspielerin
 Sinéad Moynihan (* 1982), britische Schauspielerin
 Sinéad Mulvey (* 1988), irische Sängerin
 Sinéad O’Connor (* 1966), irische Musikerin und Sängerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Irischer Personenname
Theophorer Personenname